Il singolare del Medibank International 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

James Blake era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Fabrice Santoro.

Dmitrij Tursunov ha vinto in finale 7–6(3), 7–6(4), contro Chris Guccione.

Teste di serie

  Richard Gasquet (secondo turno)
  Tommy Robredo (primo turno)
  James Blake (primo turno)
  Tomáš Berdych  (quarti)

 Carlos Moyá (secondo turno) 
 Lleyton Hewitt (secondo turno) 
 Paul-Henri Mathieu (primo turno, infortunato)  
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Medibank International 2008
ATP Tour 2008